Talltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellersta Talltjärnen, sjö i Hällefors kommun, 
Norra Talltjärnen, sjö i Hällefors kommun, 
Södra Talltjärnen, sjö i Hällefors kommun, 
Talltjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Talltjärnet, sjö i Arvika kommun,  (6,45 ha)
Lilla Talltjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Stora Talltjärnen, sjö i Ljusdals kommun,  (9,11 ha)
Talltjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (13,5 ha)
Talltjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Talltjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Talltjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn